«Великая княгиня Елисавета» — российский художественно-документальный, исторический фильм 1993 года, снятый Лидией Киселёвой по собственному сценарию. Картина произведена в независимой мастерской Лидии Киселёвой и рассказывает историю жизни Великой Княгини Елизаветы Фёдоровны. Фильм участвовал в Международном московском кинофестивале и кинофестивале «Панорама СНГ» в 1993 году.

Сюжет 
Елизавета была дочерью великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV, соответственно принцессой Гессен-Дармштадтской и, кроме того, внучкой английской королевы Виктории. Она переезжает в Россию и выходит замуж за великого князя Сергея Александровича, брата императора Александра III. Теперь уже княгиня, она принимает православие и помогает страждущим, проявляя милосердие.

Наступает страшный переломный момент в истории России — царя свергают и вся его семья оказывается под ударом. Елизавета погибает от рук большевиков — позднее церковь причислит её к лику Святых под именем Великой Княгини Великомученицы Елизаветы Фёдоровны.

В ролях 
 Анастасия Василец — великая княгиня Елизавета
 Саша Красильникова — Елизавета в детстве
 Геннадий Воропаев — Александр III
 Вадим Кузнецов — великий князь Сергей Александрович
 Леонид Ворон — адмирал Колчак
 Алексей Зубарев — игумен Серафим
 Алексей Фалилеев — поручик Урусов
 Аркадий Коваль — Бутыгин
 Дмитрий Воронец — Иван Каляев

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Лидия Киселёва
 Режиссёр-постановщик: Лидия Киселёва
 Оператор-постановщик: Владимир Ильин
 Художник-постановщик: Владимир Лапшин
 Композитор: Алексей Рыбников
 Продюсер: Лидия Киселёва

Технические данные 
 Россия, 1993 год
 Независимая мастерская Лидии Киселёвой
 Цветной, 122 минуты
 Оригинальный язык — русский

Ссылки 
 «Великая княгиня Елисавета» на сайте Наше кино 
 «Великая княгиня Елисавета» на сайте Мегаэнциклопедия

Исторические фильмы России
Исторические фильмы о XIX веке
Документальные фильмы 1993 года
Фильмы-биографии России
Фильмы о Российской империи
Фильмы России 1993 года
Документальные фильмы России
Фильмы:Персонажи:Романовы
Фильмы с музыкой Алексея Рыбникова